Беккере́ль () — французская фамилия.

 Беккерель, Александр Эдмон (1820—1891) — французский физик.
 
 Беккерель, Жан (1878—1953) — французский физик.

Другое 
 Беккерель — единица измерения радиоактивности.
 Беккерель — кратер на обратной стороне Луны.